Гуцол Ганна Василівна — організатор і лідер руху FEMEN.
 Гуцол Євген Миколайович — український легкоатлет.
 Гуцол Лариса Миколаївна (1975—2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Гуцол Михайло Андрійович (* 1959) — музикант, Заслужений працівник культури України.
 Гуцол Михайло Васильович — народний депутат України 3-го скликання.
 Гуцол Олександр Іванович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького
 Гуцол Олексій Михайлович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища